

Cinema 
 Ancora più scemo (Trial and Error) – film del 1997 diretto da Jonathan Lynn

Letteratura 
 Trial and Error – romanzo di Anthony Berkeley del 1937

Musica 
 Trial & Error – album di Classified del 2003
 Trial and Error Records – etichetta discografica australian

Televisione 
 Trial & Error – serie televisiva statunitense del 2017
 Trial & Error – film per la televisione del 1993 diretto da Mark Sobel
 Esperimenti (Trial and Error) – episodio della prima stagione di Cleopatra 2525
 Giudice e giurie (Trial and Error) – episodio della prima stagione di The Practice - Professione avvocati
 Giudizio ed errore (Trial & Error) – episodio della quarta stagione di Army Wives - Conflitti del cuore
 Il processo (Trial and Error) – episodio della settima stagione di Dallas
 Il processo simulato (Trial and Error) – episodio della seconda stagione di Joan of Arcadia
 Tentativi (Trial and Error) – episodio della seconda stagione di Stargate Universe

Altro 
 Prova e sbaglia (in inglese Trial and error) – metodo generale di problem solving.